Copa Challenge de futbol
 Copa de la Lliga Challenge escocesa
 Copa Challenge d'handbol
 Copa Challenge de rugbi a 13